Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Марка Филипусиса резултатом 7-6, 6-2, 7-6.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2003.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 2003.